Касто́рная-Но́вая — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги. Расположена в посёлке Новокасторное Курской области.

Краткая характеристика 
Одна из трёх, самая новая станция Касторненского железнодорожного узла. Введена в эксплуатацию в 1936 году. Находится на двухпутной электрифицированной линии Елец — Старый Оскол магистрали «Москва — Донбасс», соединена со станцией Касторная-Курская и разъездом «156 км.» однопутной линией не имеющей электрификации, со станцией Касторная-Восточная двухпутной электрифицированной линией. 

Расположена в посёлке Новокасторное Касторенского района Курской области. Станция отнесена к Белгородскому региону Юго-Восточной железной дороги.

Пассажирское движение 
На станции имеют остановку все пригородные и поезда дальнего следования.

Перевозчики

Коммерческие операции, выполняемые на станции 
 Продажа пасс. билетов. Приём, выдача багажа;
 Приём, выдача повагонных отправок грузов (откр. площ.)
 Приём, выдача повагонных и мелких отправок (подъездн. пути).

См. также 
 Касторная-Курская
 Железнодорожный транспорт в Курской области

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 
 Расписание на Яндексе 
 Расписание на tutu.ru

Внешние медиафайлы 

 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Новокасторное
Железнодорожные станции и платформы Курской области